Mistrzostwa Świata w Zapasach 1977 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Göteborg (Szwecja), a w stylu wolnym w mieście Lozanna (Szwajcaria).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Bibliografia 
 FILA Database

1977 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Göteborgu
1977 w Szwecji
1977 w Szwajcarii
Sport w Lozannie
Zapasy w Szwecji